Kempin oder Kémpin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kempin (* 1964), deutscher Sänger
 Emilie Kempin-Spyri (1853–1901), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Hans Kempin (1913–1992), deutscher Standartenführer der Waffen-SS
 Helene Kempin (1896–1944), deutsche Zeichnerin
 Joachim Kempin (* 1942), deutschstämmiger Geschäftsmann
 Kurt Kempin (1874–1972), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Lely Kempin (1878–1971), deutsche Schriftstellerin, Dichterin und Fotografin
 Silvia Kempin (* 1955), deutsche Leichtathletin
 Walter Kempin (1850–1926), Schweizer Pfarrer und Mitbegründer des Schweizerischen Roten Kreuzes
 Wilhelm Kempin (1885–1951), deutscher Maler